Крузейру-ду-Уэсти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Умуарама. Население составляет 17 681 человек на 2006 год. Занимает площадь 779,222 км². Плотность населения — 22,7 чел./км². Праздник города — 26 августа.

В муниципалитете родился известный марафонец Вандерлей де Лима.

История 
Город основан в 1952 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 106.607.282,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.656,76 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,751 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана